Praßberg oder Prassberg steht für:
 Mozirje, Gemeinde in Slowenien
 Praßberg (Waakirchen), Ortsteil der Gemeinde Waakirchen, Landkreis Miesbach, Bayern
 Praßberg (Wangen im Allgäu), Ortsteil der Stadt Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 mit der Ruine Praßberg

Personen:
 Philipp Joachim von Prassberg (1679–1754), Großprior des deutschen Malteserordens (1754–1754)